

Codici 
 MKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Muskegon County International, Muskegon, Michigan), Stati Uniti

Sigle 
 Museum für Kunst und Gewerbe  – un museo di arti applicate situato ad Amburgo, Germania